Das Adjektiv selig bezeichnet:

 einen religiösen Begriff, siehe Seligsprechung
 den Zustand völliger Erlösung, siehe Seligkeit

Selig als Eigenname bezeichnet:

 Selig (Band), deutsche Rockband
 Selig (Filmgesellschaft), ehemalige amerikanische Filmgesellschaft

Selig ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Selig (* 1962), deutscher Opernsänger
 Gustav Heinrich Selig (1791–1862), deutscher Befreiungskämpfer und Verwaltungsjurist
 Karl Selig (1889–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl-Ludwig Selig (1926–2012), US-amerikanischer Romanist, Hispanist und Italianist deutscher Herkunft
 Maria Selig (* 1959), deutsche Romanistin und Sprachwissenschaftlerin
 Rüdiger Selig (* 1989), deutscher Radrennfahrer
 Theodor Selig (1874–1967), Pfarrer, Geschichts- und Heimatforscher
 William Nicholas Selig (1864–1948), US-amerikanischer Filmproduzent
 Wolfram Selig (* 1936), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Szélig
 Zelig
 Seelig
 Seliger